Zuid-Australië (South Australia)
Sa (rivier), een rivier in Thailand
société anonyme, in veel landen een bedrijfsvorm, in België de Franstalige afkorting voor een naamloze vennootschap
sine anno (s.a.), Latijn voor 'zonder jaartal' (in bibliografische opsommingen)
Sturmabteilung, een door Adolf Hitler opgerichte paramilitaire organisatie
Sans Atout, bridgespel zonder troefkleur
Samarium, een scheikundig element, tot in de jaren twintig van de 20e eeuw met Sa en daarna met Sm aangeduid
Sanskriet volgens de taalcode ISO 639-1
Sonata Arctica, een Finse band
Sa (koning), een farao uit de 2e of 3e Dynastie van Egypte.

Zie ook 
Sá (doorverwijspagina)